Soupisky mužstev na mistrovství světa ve fotbale 2010 (skupina D) uvádějí seznamy hráčů reprezentačních mužstev Austrálie, Ghany, Německa a Srbska, která hrála na Mistrovství světa ve fotbale 2010 ve skupině D.









Poznámky 

Mistrovství světa ve fotbale 2010